EDBS steht für:
 Einheitliche Datenbankschnittstelle, standardisiertes Datenformat
 Flugplatz Sömmerda-Dermsdorf (ICAO-Code)

Abkürzung